Anežka Francouzská může být:

 Anežka Francouzská (1171) († po 1204) – dcera francouzského krále Ludvíka VII., manželka byzantských císařů Alexia II. a Andronika I.
 Anežka Francouzská (1260–1325) – dcera francouzského krále Ludvíka IX., manželka burgundského vévody Roberta II.